Gneo Senzio Saturnino – console romano suffectus 4 d.C. 
 Gneo Senzio Saturnino – console romano 41 d.C.